

Communes 

 Clairac : commune française, située dans le département de Lot-et-Garonne 
 Clairac : ancienne commune de la Haute-Garonne

Voir aussi 

 Saint-Pierre-de-Clairac : commune française, située dans le département de Lot-et-Garonne